Місячний сарос 105 — серія місячних затемнень, в якій місяць перебував у вузлі, що заходить. Вона почалась 16 серпня 566 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершилася 15 жовтня 1864, коли місяць останній раз торкнувся її північного краю. Серія містила 73 затемнення, які відбувалися через кожні 18 років 11 днів, і тривала 1298 років.

Серія містила 25 повних затемнень від 25 червня 1089 до 12 березня 1522, 7 часткових перед повними від 11 квітня 963 до 15 червня 1071 і 9 часткових після повних від 22 березня 1540 до 27 червня 1684.

Найдовшим у серії повним затемненням було 35-е, яке відбулось 19 серпня 1179 і тривало 105,7 хвилини.

Список

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 105 

Місячні сароси